Vaardigheid, het geschikt zijn voor een taak of functie, op grond van bijvoorbeeld kennis, vaardigheden en houdingen.
zie ook: Competentiegericht leren
Competentie (gesteente), het gemak waarmee een gesteente erodeert of juist resistent is tegen erosie.
de mate waarin een rechter bevoegd is, zie: Absolute en relatieve competentie.